Das Einzelmehrkampffinale des Gerätturnens der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 1. August 2012 im The O₂ ausgetragen. Insgesamt traten 24 Turner an.

Im Qualifikationswettbewerb am 28. Juli 2012 hatten sich 24 Turner für das Finale qualifiziert. Das Reglement sah jedoch vor, dass nur zwei Turner pro NOK im Finale antreten durften. Ein dritter Qualifikant durfte nicht antreten und wurde von einem Turner ersetzt, der als nächstbester abgeschnitten hatte.

Jeder Turner trat an allen Geräten an, die erzielten Punkte wurden addiert, wobei die Punkte, die der Turner in der Qualifikation erzielte, nicht angerechnet wurden.

Ersatzturner 

Drei Athleten durften trotz Qualifikation nicht teilnehmen, da zwei ihrer Mannschaftskameraden schon qualifiziert waren. Dies waren:
 Philipp Boy (GER) auf Platz 17 – Ersatz: Roman Kulesza (POL)
 Oleg Stepko (UKR) auf Platz 20 – Ersatz: Joshua Jefferis (AUS)
 Kazuhito Tanaka (JPN) auf Platz 22 – Ersatz: Jimmy Verbaeys (BEL).
 Tanaka ersetzte seinen verletzten Landsmann Koji Yamamuro (Platz 18)

Endergebnis 

Uchimura sorgte für den insgesamt fünften Olympiasieg eines japanischen Turners in dieser Disziplin.
Nguyen schaffte die erste Mehrkampfmedaille für Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg.

Bildergalerie

Weblinks 
 Einzelmehrkampf Männer

Einzel